El Triunfo – miasto w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 El Triunfo – kanton w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 El Triunfo – gmina w Hondurasie, w departamencie Choluteca 
 El Triunfo – gmina w Salwadorze, w departamencie Usulután
 Puerto El Triunfo – miasto w Salwadorze, w departamencie Usulután